Marie de Bretagne peut désigner plusieurs princesses bretonnes :
 Marie de Bretagne (1268-1339), comtesse de Saint-Pol, fille de Jean II de Bretagne, duc de Bretagne, et de Béatrice d'Angleterre, mariée à Guy IV de Châtillon-Saint-Pol, comte de Saint-Pol ;
 Marie de Bretagne (1302-1371), religieuse au Prieuré Saint-Louis de Poissy, fille de Arthur II de Bretagne, duc de Bretagne, et de Yolande de Dreux ;
 Marie de Bretagne (1391-1446), dame de La Guerche-de-Bretagne, fille de Jean IV de Bretagne, duc de Bretagne, et de Jeanne de Navarre, mariée à Jean , comte d'Alençon ;
 Marie de Bretagne (1424-1477), religieuse puis  de l’ordre de Fontevraud dont la maison mère est l'abbaye de Fontevraud, fille de Richard de Bretagne, comte d'Étampes et de Vertus, seigneur de Clisson, et de Marguerite d'Orléans ;
 Marie de Bretagne (1446-1511), vicomtesse de Rohan, fille de François , duc de Bretagne, et d'Isabelle d'Écosse, mariée à Jean II de Rohan, vicomte de Rohan.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique